SOT steht für:
 Sinfonieorchester Tempelhof, ein Orchester der Leo Kestenberg Musikschule in Berlin-Tempelhof
 Flughafen Sodankylä in Finnland (IATA-Code)
 Small Outline Transistor, Bauform von Chipgehäusen
 Society of Toxicology, international agierende Gesellschaft zur Förderung der toxikologischen Forschung mit Sitz in Reston (Virginia), USA
 Solar Optical Telescope, Instrument des japanischen Weltraumteleskops Hinode
 Sort of Off Topic, eine Art von Off-topic
 Strong Operator Topology, Starke Operatortopologie
 Screen on Time bei Smartphones und anderen batteriebetriebenen Geräten
 Sit-on-Top(-Kajak) mit geschlossenem Schwimmkörper zum Daraufsitzen des Paddlers

Sot bezeichnet:
 Sot (Ganges), Nebenfluss des Ganges
 Sot (Komela), Zufluss der Komela
 Sot (Wolga), Nebenfluss der Wolga
 Sot (Serbien), Ort in der Opština Šid

Siehe auch:
 Soth
 Soot
 Sott

Abkürzung